Peskowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Peskowo (Kaliningrad), untergegangenes Dorf in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Groß Schönau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Peskowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Peskowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow